Geneviève Lacasse (née le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est une joueuse canadienne de hockey sur glace évoluant dans la ligue élite féminine en tant que gardienne de but. Elle a remporté deux médailles olympiques, une médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, et une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Elle a représenté le Canada lors de cinq championnats du monde, remportant une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze.

Lacasse remporte avec son club des Blades de Boston la coupe Clarkson en 2013 et 2015

Biographie

En club 

À la suite de la fermeture de la LCHF, elle joue des matchs en 2020 et 2021 avec la  (PWHPA), organisation ayant pour but de former une ligue professionnelle féminine mais dont la progression a été ralentie par la pandémie de Covid-19 .

International

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2008-2009 || Friars de Providence || NCAA || 29 ||  ||  ||  || || || 1,94 || 93,3 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2009-2010 || Friars de Providence || NCAA || 35 ||  ||  ||  || || || 2,14 || 92 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2010-2011 || Friars de Providence || NCAA || 32 ||  ||  ||  || || || 1,83 || 94,1 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2011-2012 || Friars de Providence || NCAA || 31 ||  ||  ||  || || || 1,92 || 93,8 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|2012-2013 || Blades de Boston || LCHF || 14 ||  ||  ||  || ||  || 1,21 || 92,5 ||  || || 2 ||  ||  ||  ||  || 1 || 97,2 ||  ||  
|-
|2013-2014 || Blades de Boston || LCHF || 2 ||  ||  ||  || ||  || 3 || 90,6 ||  || || 1 ||  ||  ||  ||  || 1,01 || 96,3 ||  ||  
|-
| 2013-2014 || Canada ||  || 4 ||  ||  ||  || ||  || 3,75 || 88,6 ||  || ||- || - ||-  ||-  || - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Blades de Boston || LCHF || 12 ||  ||  ||  || ||  || 1,79 || 91,9 ||  || || 2 ||  ||  ||  ||  || 1 || 96,6 ||  ||  
|-
|2015-2016 || Blades de Boston || LCHF || 23 ||  ||  ||  || ||  || 4,90 || 90,3 ||  || || - || - ||-  ||-  || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Inferno de Calgary || LCHF || 9 ||  ||  ||  || ||  || 2 || 92,1 ||  || || 2 ||  ||  ||  ||  || 1 || 96,6 ||  ||  
|-
| 2017-2018 || Canada || AMHL || 5 ||  ||  ||  || || || 1,99 || 93,6 ||  || ||- || - ||-  ||-  || - || - || - || - || -  
|-
|2018-2019 || Canadiennes de Montréal || LCHF || 4 ||  ||  ||  || ||  || 2,53 || 88,9 ||  || || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international

|-
| 2012 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 0 || || ||  || || || || || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 0|| || ||  ||  ||   || || || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 0 || || ||  ||  ||  || || || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 3 || || ||  || 3,46 || 86,6 || || || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 1 || || ||  || 1,89 || 93,3 || || || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux Olympiques || 1 || 1 || ||  || 1 || 97,8|| || || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 2 || || ||  || 0,5 || 92,9 || || || align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1989
Naissance à Montréal
Joueuse canadienne de hockey sur glace
Championne olympique canadienne
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne olympique de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée d'argent olympique canadienne
Joueuse de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueuse des Blades de Boston
Joueuse des Inferno de Calgary
Gardienne de but de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014